Старобельская епархия может означать:
 Старобельское викариатство (1916—1928) Харьковской и Ахтырской епархии Русской православной церкви с центром в Старобельске Харьковской губернии.
 Северодонецкая и Старобельская епархия (2007—2021) Украинской православной церкви с центром в Северодонецке Донецкой области.